Об'є́кт (від  — «предмет») — у загальному значенні  — «те, на що спрямована певна діяльність» (на противагу суб'єкту, який здійснює таку діяльність).
 Об'єкт — матеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку людини (суб'єкта); будь-який предмет думки, дослідження, художнього відображення тощо.
 Об'єкт права — явище, на яке спрямовується дія права.
 Об'єкт у мовознавстві:
 Об'єкт або додаток — другорядний член речення
 Об'єкт — семантична категорія синтаксису, що стосується назв предметів або істот, на які спрямовано дію, процес або стан, звичайно виражені дієсловом.
 Об'єкт — одиниця даних та основний елемент в об'єктно-орієнтованому програмуванні.
 Технічний об'єкт — будь-який виріб (елемент, пристрій, підсистема, функціональна одиниця або система), який можна розглядати відокремлено.
 Об'єкт керування — об'єкт, що потребує спеціально організованих діянь для того, щоб забезпечити близькі до бажаних процеси та (або) значення (співвідношення значень) параметрів
 Об'єкт злочину — елемент складу злочину.
 «Об'єкт» —  найменування Головного бронетанкового управління СРСР, що надавалося дослідній бронетехніці.

Примітки

Див. також 
 Об'єктивізм
 Об'єктивний ідеалізм
 Об'єктивність
 Експлуатаційний об'єкт

Література

Посилання